Romaria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Romaria (ort), Minas Gerais, 
 Romaria (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar